Алверка () — португальська власна назва.

Топоніми

Алверка-ду-Рібатежу — парафія.